Byglandsfjord (plaats)
 Byglandsfjord (meer)